Die Tennis-Bundesliga 2007 wurde ins insgesamt sechs Ligen ausgespielt, jeweils einer ersten und zweiten Bundesliga bei den Herren, den Damen und den Herren der Altersklasse 30.

Die Sieger der jeweiligen ersten Bundesliga gewannen die entsprechende deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Tennis 2007. Die grundsätzlich jeweils zwei bestplatzierten Mannschaften der zweiten Bundesliga erspielten sich das Aufstiegsrecht in die erste Bundesliga.

Organisation 
Die Tennis-Bundesligen in Deutschland werden vom Deutschen Tennis Bund mit Sitz in Hamburg veranstaltet und organisiert. Grundlage für die Durchführung sind neben den Tennisregeln der ITF die Turnierordnung des DTB sowie das Bundesliga-Statut.

Tennis-Bundesliga der Herren 2007

1. Tennis-Bundesliga der Herren 

Der TK Grün-Weiss Mannheim gewann die deutsche Meisterschaft nur aufgrund des um zwei Sätze besseren Satzverhältnisses gegenüber dem punkt- und matchgleichen Erfurter TC Rot-Weiß. Erfurt verpasste die Meisterschaft dabei durch ein 3:3-Unentschieden am letzten Spieltag gegen den Rochusclub Düsseldorf – wenn das erst im dritten Satz im Match-Tie-Break verlorene letzte Doppel gewonnen worden wäre, wären die Erfurter deutscher Meister geworden.

Die Aufsteiger des Solinger TC von 1902 sowie der Tennis-Club 1. FC Nürnberg stiegen am Saisonende in die zweite Bundesliga ab.

2. Tennis-Bundesliga der Herren 

In der zweiten Bundesliga Nord setzte sich ETuF Essen knapp gegen den punktgleichen Bremerhavener TV 1905 – der knappe 5:4-Sieg im direkten Duell am letzten Spieltag reichte den Bremerhavenern nicht mehr, um die Matchbilanz auszugleichen.

Im Süden fing der TC Großhesselohe am letzten Spieltag noch den bis dato führenden TC Wolfsberg Pforzheim ab und gewann somit die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga Süd und stieg in die erste Bundesliga auf. Den Pforzheimern hätte am letzten Spieltag ein Sieg in beliebiger Höhe gegen den TEC Waldau Stuttgart zur Meisterschaft gereicht, gleichzeitig sicherten die Stuttgarter durch den Sieg hauchdünn mit einem Match Vorsprung den Nichtabstieg. Dem TC Schwarz-Weiß Neckerau half somit auch der überzeugende 7:2-Sieg am letzten Spieltag gegen den TC Grün-Rot Weiden nicht und er stieg gemeinsam mit dem sieglosen Tabellenschlusslicht 1. TC Rot-Weiß Wiesloch ab.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Herren 30 2007

1. Tennis-Bundesliga der Herren 30 
Der Gladbacher HTC verteidigte souverän ohne Punktverlust seinen Titel aus dem Vorjahr und gewann seine insgesamte dritte Meisterschaft der Herren 30.

Die Mannschaften des TC Rotenbühl Saarbrücken und des TC Bad Homburg stiegen am Saisonende ab.

2. Tennis-Bundesliga der Herren 30 

Der Erfurter TC Rot-Weiß in der Nordstaffel und die STG Geroksruhe Stuttgart in der Südstaffel gewannen jeweils die Meisterschaft in den zweiten Bundesligen und stiegen damit in die erste Bundesliga auf.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Tennis-Bundesliga der Damen 2007

1. Tennis-Bundesliga der Damen 

Die Mannschaft des TC Rüppurr Karlsruhe setzte sich mit nur einem Match Vorsprung gegenüber dem punktgleichen TC Benrath durch. Im direkten Duell am letzten Spieltag gewann Benrath zwar mit 5:4, für die Meisterschaft notwendig gewesen wäre allerdings ein weiterer Matchsieg und somit mindestens ein 6:3-Sieg.

2. Tennis-Bundesliga der Damen 

Jeweils ungeschlagen gewannen der TC Blau-Weiss Bocholt in der Nordstaffel und der TC Augsburg in der Südstaffel die zweite Bundesliga der Damen und sicherten sich somit jeweils den Aufstieg in die erste Bundesliga.

Insgesamt fünf Mannschaften stiegen in die jeweilige Regionalliga ab: der TC Blau-Weiss Halle und der Rochusclub Düsseldorf im Norden sowie der VfL Sindelfingen, der MTTC Iphitos München und der TC Schwarz-Weiß Bous im Süden.

2. Tennis-Bundesliga Nord

2. Tennis-Bundesliga Süd

Weblinks 
 Online-Ergebnisdienst des Deutschen Tennis Bund
 Website der Tennis-Point Bundesliga
 Website der Damen-Tennisbundesliga

Einzelnachweise 

Tennis (Deutschland)
Tennissaison nach Wettbewerb
Tennissaison 2007
Sportveranstaltung in Deutschland